Мемориал гомосексуальным жертвам нацизма в Кёльне () — памятник, посвященный геям и лесбиянкам, подвергнувшимся гонениям в нацистской Германии. Был открыт 24 июня 1995 года. На тот момент он стал вторым (после Франкфуртского ангела) подобным памятником в Германии.

Примечательно что инициатором установки памятника выступило в 1990 году Немецкое объединение профсоюзов.

Памятник стоит в саду между Кёльнским собором, Музеем Людвига и набережной Рейна, рядом с Гогенцоллерным мостом, популярном местом встреч гомосексуалов.

Автором проекта по итогам конкурса стал Ахим Цинкан (). Мемориал состоит из розового и серого гранита, имеет высоту 120 см и длину 69 см. Включённый в памятник розовый треугольник является символом ЛГБТ-движения, поскольку использовался нацистами для обозначения в концентрационных лагерях мужчин-заключенных, которые были репрессированы из-за своей гомосексуальности. На мемориале высечена надпись: «Убитым и замалчиваемым геям и лесбиянкам, ставшими жертвами нацизма» ().

См. также 
Список памятников репрессированным геям и лесбиянкам

Литература 
 Limpricht/Müller/Oxenius. Verführte Männer — Das Leben der Kölner Homosexuellen im Dritten Reich. Köln 1991.
 Centrum Schwule Geschichte Köln. «Das sind Volksfeinde» — Die Verfolgung von Homosexuellen an Rhein und Ruhr 1933-45. Köln 1998.
 
 
 Burkhard Jellonnek, Rüdiger Lautmann. Nationalsozialistischer Terror gegen Homosexuelle — Verdrängt und ungesühnt. Paderborn 2002.
 Pierre Seel. Ich, Pierre Seel, deportiert und vergessen. Köln 1996.
 Stümke-Winkler. Rosa Winkel, Rosa Listen. Hamburg 1981.
 Frank Sparing. «Wegen Vergehen nach § 175 verhaftet» — Die Verfolgung der Düsseldorfer Homosexuellen. Düsseldorf 1997.

Ссылки 
 
 Официальная страница мемориала 

Памятники жертвам Холокоста
Достопримечательности Кёльна
Памятники и мемориалы ЛГБТ
ЛГБТ в Германии
Альштадт-Норд